48-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 6 по 12 марта 2013 года в рамках Мирового тура UCI 2013. Победу, второй раз в карьере, одержал итальянский велогонщик Винченцо Нибали.

Участники 
Первоначально автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. В их числе была , которая до старта гонки решением Спортивного арбитражного суда восстановила свой статус UCI ProTeam. Всего на старт соревнования вышли 175 гонщиков. До финиша гонки доехали 107 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1060,1 километра. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2013 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2013 году
Март 2013 года